El concepto de conjunto de soluciones puede referirse a:
 Conjunto de soluciones (en inglés solution stack), en informática, conjunto de sistemas o componentes necesarios para realizar una solución funcional y robusta;
 Conjunto de soluciones (en inglés solution set), en matemáticas, conjunto de valores que satisfacen un sistema de ecuaciones o de inecuaciones.